Открытый чемпионат Малайзии 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Основные соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 27 февраля по 5 марта 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элина Свитолина
 Парный турнир —  Варатчая Вонгтинчай /  Ян Чжаосюань

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина (№ 13 в мире на тот момент). Украинка на этот раз вышла во второй раунд и снялась с соревнований. Ни одна сеянная теннисистка не смогла пройти в полуфинал, По итогу титул достался теннисистке из квалификации Эшли Барти, которая в финале переиграла Нао Хибино. В розыгрыше турнира приняла участие одна представительница России — Анна Калинская, которая доиграла до второго раунда.

В парном турнире главный приз также достался Эшли Барти, которая разделила свой успех с Кейси Деллакква. Прошлогодние чемпионки Варатчая Вонгтинчай и Ян Чжаосюань не защищали титул, однако обе приняли участие в турнире: Вонгтинчай в паре с Нао Хибино и Ян в альянсе с Сюко Аояма добрались до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Эшли Барти обыграла  Нао Хибино со счётом 6–3, 6–2.
 Барти выиграла дебютный одиночный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хибино сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01= 
|RD1-team01= Нао Хибино
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Эшли Барти
|RD1-score02-1=6|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква''' обыграли  Николь Мелихар /  Макото Ниномия со счётом 7-6(5), 6–3.
 Барти выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Деллакква выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Малайзия
Теннис
Февраль 2017 года
Март 2017 года
2017